Saulcy (Aube), een gemeente in het Franse departement Aube
Saulcy (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Jura
Saulcy-sur-Meurthe, een gemeente in het Franse departement Vosges
Le Saulcy, een gemeente in het Franse departement Vogezen